Roche-Bois Bolton City é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013–14.

Clubes de futebol da Maurícia